Набор символов ZX Spectrum — это вариант ASCII, используемый в 8-разрядном компьютере ZX Spectrum, его вариациях и клонах.

Печатные символы с кодами в диапазоне 0x20-0x7F совпадают с ASCII-1963, за исключением знака фунта (£) с кодом 0x60 вместо знака акцента (`), а также символа копирайта (©) вместо контрольного кода 0x7F (DEL).

Блок 0x80-0x8F используется для символов псевдографики. Диапазон 0x90-0xA4 отведён под символы, определяемые пользователем (User Defined Graphics, UDG). Коды 0xA5-0xFF соответствуют ключевым словам языка BASIC. ZX Spectrum 128 также использует два последних символа UDG для ключевых слов SPECTRUM и PLAY.

(X) — символ относится к User Definable Graphics
* — SPECTRUM в 128K BASIC
** — PLAY в 128K BASIC

Ссылки 
 Sinclair Basic Manual, Steven Vickers, Robin Bradbeer. Appendix A. The character set
 Sinclair Spectrum+ 48K Character Set с сайта Michael Zaretski
 Mapping table from Sinclair Spectrum+ 48K Character Set to Unicode

ZX Spectrum
Компьютерные кодировки